Делта има више значења:
 Делта
 Делта (слово)
 Делта (држава)
 Делта (општина)
 Округ Делта (Колорадо)
 Округ Делта (Мичиген)
 Округ Делта (Тексас)
 Делта (Алабама)
 Делта (Ајова)
 Делта (Јута)
 Делта (Колорадо)
 Делта (Луизијана)
 Делта (Мисури)
 Делта (Охајо)
 Делта (Пенсилванија)
 Делта (стрип)
 Делта холдинг
 Делта ђенерали осигурање
 Делта II
 Делта IV